I Loved You at Your Darkest — одиннадцатый студийный альбом польской блэк-дэт-метал-группы Behemoth, выпущенный 5 октября 2018 года.

Отзывы критиков 
Как и его предшественник, The Satanist, альбом был встречен всеобщим одобрением музыкальных критиков. Wall of Sound дал альбому оценку 10/10 и сказал: «Они взяли свой звук, свой стиль и свою динамику, а также лучшее из своих влияний и выдвинули нечто, что выходит за рамки потустороннего». Альбом также был номинирован на «Лучший альбом» на 2019 Kerrang! Awards.

Список композиций 
Все треки написаны Нергалом, за исключением тех случаев, когда это указано.

Участники 
Behemoth
 Адам «Nergal» Дарский — вокал, соло-гитара
 Томаш «Orion» Врублевский — бас-гитара
 Збигнев Роберт «Inferno» Проминьский — ударные
 Патрик «Seth» Штыбер — ритм-гитара

Приглашённые музыканты
 Кшиштоф «Siegmar» Олёсь — семплы
 Михал Лапай — орган Хаммонда
 Ян «Dziablas» Галбас — бэк-вокал
 Филип Возняковский — гобой
 Кшиштоф Ленчовски — виолончель
 Мацей Чижи — бас-тромбон
 Михал Собуш — контрабас
 Северин Заплатинский — флейта
 Сильвия Мроз — виолончель
 Вальдемар Заров — кларнет
 Вавжинец Драмович — перкуссия
 Gabriel Czopka — труба
 Игорь Шелиговский — труба
 Марек Михалек — труба
 Анна Шалинская — флейта-пикколо
 Паулина Мастило-Фалькевич — флейта-пикколо
 Карол Гаджа — тромбон
 Пётр Чоржевски — тромбон
 Остап Попович — труба
 Павел Врублевский — труба

Технический персонал
 Игнаций Грушецкий — звуковой инженер
 Генрих (Филип Халуха) — звуковой инженер
 Дариуш Будкевич — звуковой инженер
 Себастьян Хас — звуковой инженер
 Томаш Будкевич — звуковой инженер
 Бартош Рогалевич — дизайн (сигил), чертежи и макет
 Денис Форкас Костромитин — каллиграфия
 Ян Стоклоса — оркестровые аранжировки
 Мэтт Хайд — сведение
 Никола Самори — обложка
 Том Бейкер — мастеринг

Позиции в чарте

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Behemoth 
 Официальный канал Behemoth на YouTube 

Альбомы Behemoth
Альбомы Nuclear Blast Records
Альбомы Metal Blade Records